Villa Susanne bezeichnet:

 Villa Susanne (Dr.-Külz-Straße), eine denkmalgeschützte Mietvilla in Radebeul-Niederlößnitz, Dr.-Külz-Straße, in Sachsen
 Villa Susanne (Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße), eine denkmalgeschützte Mietvilla in Radebeul-Niederlößnitz, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße, in Sachsen
Siehe auch:
Villa Susanna